Jan Zajíček je jméno více významných osob:
 Jan Zajíček (lední hokejista) (* 1951) – bývalý československý hokejový obránce
 Jan Zajíček (politik) (1828–1915) – rakouský politik z Moravy, poslanec zemského sněmu, starosta Prostějova, též Johann Zajiček
 Jan Zajíček (umělec) (* 1977) – český režisér, animátor a výtvarník